Levy, Levi of Levie is een Joodse achternaam. Het is een transliteratie van het Hebreeuwse לוי wat 'samenvoegen' of 'aansluiten' betekent. De naam wordt ook wel gespeld als Levy, Levij, Lévi of Lévy. Volgens de joodse traditie zijn mensen met de achternaam Levi Levieten, die via de patrilinaire lijn zouden afstammen van Levi uit de Hebreeuwse bijbel. Levi is  na Cohen de meest voorkomende achternaam in Israël.

Levy kan echter ook een van oorsprong Franse, Schotse of Welshe achternaam zijn. Het is dan een verkorting van de Ierse naam Mac Duinnshléibhe (verengelst als Donlevy). Toen het koninkrijk Ulaid in het oosten van Ierland in 1177 in handen van John de Courcy viel, zochten velen van de MacDonlevy- dynastie asiel in de Schotse Hooglanden. Variante spellingen van de Schotse achternaam zijn Levey, Leevy en Leavy.

Personen met de achternaam Levi of Lévi 

 Beppo Levi (1875–1961), Italiaanse wiskundige
 Bernard-Henri Levi (geboren 1948), Franse filosoof en humorist
 Carlo Levi (1902–1975), Italiaans-joodse schilder, schrijver, activist, antifascist en arts
 Claude Lévi-Strauss (1908–2009), Franse antropoloog en etnoloog
 Eliphas Levi (1810–1875), Franse occulte auteur en vermeende tovenaar
 Herbert Walter Levi (1921–2014), Duitse hoogleraar zoölogie en arachnoloog
 Primo Levi (1919–1987), Italiaans-joodse chemicus en schrijver
 Rita Levi-Montalcini (geboren 1909), Italiaanse neuroloog
 Tullio Levi-Civita (1873–1941) Italiaanse wiskundige
 Yehuda Levi (geboren in 1979), de Israëlische acteur en mannelijk model
 Zachary Levi (geboren 1980), Amerikaanse acteur

Personen met de achternaam Levy of Lévy 
Eugene Levy, Canadees film- en televisieacteur, producent, regisseur, filmcomponist en scenarioschrijver
Heinz Levy, Nederlands amateurbokser
Jules Levy, Brits-Amerikaans componist en cornettist
Marc Levy, Frans schrijver
Mariana Levy, Mexicaans actrice en presentatrice
Scott Levy, Amerikaans worstelaar, schrijver en producer 
Waldemar Levy Cardoso, 108-jarige Braziliaans veldmaarschalk
Gilbert Marc Lévy, Frans journalist, televisieproducent en presentator
Paul Lévy, Frans wiskundige, een van de grondleggers van kansrekening en grondlegger van het Lévyproces
Bernard-Henri Lévy, Frans filosoof
Eugene Levy (geboren 1946), Canadese acteur
 Jane Levy (geboren 1989), Amerikaanse actrice
 Paul Bern (Paul Levy, 1889–1932), Duits-Amerikaanse filmregisseur, scenarioschrijver en producent
 Shawn Levy (geboren 1968), Canadees-Amerikaanse acteur, regisseur en producer
 Andrea Levy (1956–2019), Britse auteur
 Bernard-Henri Lévy (geboren 1948), Franse filosoor
 Paul MG Lévy (1910-2002), Belgisch journalist en professor

Israëlische personen 
Harel Levy, tennisspeler
Jackie Levy, politicus
Mickey Levy, politicus, politiefunctionaris en diplomaat
Orly Levy, politica
Shuki Levy, filmproducent, componist en zanger
Yasmin Levy, zangeres

Personen met een andere variant van de achternaam  
Yehuda Halevi (c. 1075–1141), Spaans-Joodse arts, dichter en filosoof

Andere betekenissen 
Levy County, county in de Amerikaanse staat Florida 
Stelling van Lindeberg-Levy, wiskundige stelling

Joodse achternaam